Чемпионат Океании по гандболу 2008 — 3-й розыгрыш чемпионата Океании по гандболу среди мужских команд, прошедший с 7 по 10 апреля 2008 года в новозеландском Веллингтоне. В турнире приняли участие 4 сборных: Новой Зеландии, Австралии, Новой Каледонии и Островов Кука. Лучшая команда чемпионата Океании получала право на участие в чемпионате мира 2009.

Чемпионом Океании 2008 впервые в своей истории стала команда Новой Каледонии, одержавшая победы во всех трёх матчах группового турнира. Несмотря на это, путёвку на чемпионат мира 2009 завоевали финишировавшие на втором месте австралийцы, так как не обладающая полным суверенитетом Новая Каледония не является членом Международной федерации гандбола.

Турнир 
Чемпионат Океании представлял собой однокруговой турнир, в котором приняли участие 4 команды.

Таблица

Результаты 
Время начала всех матчей указано по местному времени (UTC+12).

Примечания 

Чемпионаты Океании по гандболу
2008 год в гандболе